Nixon puede referirse a:

Personas
 Nixon Moreno, dirigente estudiantil venezolano
Richard Nixon, trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos.
 Lewis Nixon, oficial estadounidense.
 Pat Nixon, esposa de Richard Nixon y primera dama de los Estados Unidos desde 1969 hasta 1974.
 Cynthia Nixon, actriz estadounidense. 
 Norm Nixon jugador de baloncesto estadounidense.
 Mojo Nixon músico estadounidense.
 Hammie Nixon armonicista y cantante de blues estadounidense. 
 Francisco Nixon cantante de pop español.
 Marian Nixon, actriz estadounidense.
 Kevin C. Nixon, autor de nombres botánicos estadounidense.
 Agnes Nixon, guionista y productora de televisión estadounidense.
 Marni Nixon, soprano estadounidense.
 Nixon Kiprotich, atleta keniano.
 Ann Nixon Cooper, activista estadounidense.

Lugares
 Nixon (Nevada), un lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Nevada.
 Nixon (Pensilvania), un lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Pensilvania.
 Nixon (Texas), una ciudad ubicada en el estado estadounidense de Texas.
 Municipio de Nixon (condado de DeWitt, Illinois), un municipio ubicado en el estado estadounidense de Illinois.

Cine
 Nixon, una película de 1995 acerca de Richard Nixon.
 Frost/Nixon, una película estadounidense de 2009.
 El asesinato de Richard Nixon, una película estadounidense de 2004.

Otros usos
 La doctrina Nixon, una propuesta de Richard Nixon.
 Frost/Nixon, obra de teatro escrita por el dramaturgo británico Peter Morgan.
 Nixon en China, ópera del compositor estadounidense John Adams.
 Biblioteca y Museo Presidencial de Richard Nixon, biblioteca presidencial de Richard Nixon ubicada en Yorba Linda, California.